Asian Volleyball Confederation (AVC) är styrorganisation för volleyboll (inomhus, gräs och beach). Den består av 65 medlemsförbund från Asien och Oceanien, dock inte de stater som även ligger i Europa (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ryssland och Turkiet) eller Israel. Förbundet grundades 1952. Det har sitt högkvarter i Bangkok, Thailand.

Medlemmar

Tävlingar
AVC organiserar ett flertal tävlingar

Volleyboll

Beachvolley

Referenser

Förbundet
Förbundet
Volleybollförbund
Idrottsförbund bildade 1952
Organisationer i Thailand